Етнички Црногорци у Хрватској су држављани Хрватске који се у етничком смислу изјашњавају као припадници црногорског народа. Према попису из 2011. године бројност Црногораца у Хрватској износи 4.517, што је 0,11% укупног становништва Хрватске. Највећи дио њих живи у Загребу и на подручју Истарске жупаније, а остали углавном у дијеловима земље гдје живе и Срби.

Историја 

У раздобљу између два светска рата, Загреб је постао центар окупљања заговорника црногорске етничке посебности, а један од главних идеолога црногорског сепаратизма био је Секула Дрљевић, који је уживао отворену подршку антисрпских кругова у Хрватској. Током Другог светског рата, црногорски колаборационисти су били блиско повезани са усташким режимом у Независној Држави Хрватској. Управо у Загребу, Секула Дрљевић је 1944. године уз подршку усташког поглавника Анте Павелића формирао Црногорско државно вијеће. Стварање посебне црногорске нације су са друге стране подржавали и хрватски комунисти, на челу са Јосипом Брозом Титом, тако да је и у социјалистичкој Југославији настављено са праксом промовисања Загреба као једног од главних центара за идеолошку обуку црногорских националних кадрова. Након распада Југославије (1991-1992), режим Фрање Туђмана у Хрватској је омогућио поборницима црногорског сепаратизма да из Загреба развију пропагандну активност у циљу разбијања Савезне Републике Југославије путем одвајања Црне Горе од Србије.

Званично организовање црногорске националне мањине у Хрватској отпочело је 21. децембра 1991. године, када је у Загребу основана Национална заједница Црногораца Хрватске.

Етнички Црногорци у Хрватској према пописима становништва 
 1948: 2.871 (0.1%)
 1953: 5.175 (0.1%)
 1961: 7.465 (0.2%)
 1971: 9.706 (0.2%)
 1981: 9.819 (0.2%)
 1991: 9.724 (0.2%)
 2001: 4,926 (0.1%)
 2011: 4,517 (0.1%)

Размјештај Црногораца у Хрватској по жупанијама (2001)

Види још 

 Црногорци
 Црногорци (народ)
 Етнички Црногорци у Србији
 Демографија Хрватске
 Срби у Хрватској
 Перој
 Црногоризација
 Десрбизација

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Попис становништва Хрватске из 2001.
 www.montenegro.hr
 www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr

Хрватска
Црногорци